Поломское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кирово-Чепецкого район Кировской области России.

Административный центр — село Полом.

История 
Поломское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Кирово-Чепецкого района
Сельские поселения Кировской области